Speckert ist der Name von

 George A. Speckert (* 1951), US-amerikanisch-deutscher Komponist, Musiklehrer und Schulleiter
 Sandra Speckert (* 1972), deutsche Politikerin und ehemalige Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft